Turtle Mountain kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Turtle Mountain (berg i Kanada, Manitoba), 
 Turtle Mountain, Alberta, berg, 

Robotskapade Kanadaförgreningar